Akademmistečko – stazione della metropolitana di Kiev
Akademmistečko – sobborgo di Kiev